Чемпионат мира по баскетболу 2014, впервые прошедший под названием Кубка мира по баскетболу (), — 17-й розыгрыш чемпионата мира по баскетболу, который прошёл с 30 августа по 14 сентября 2014 года в Испании. Он стал последним среди чемпионатов, которые проходили с интервалом в четыре года — следующий розыгрыш состоялся через пять лет, в 2019 году, после чего снова вернулся к привычному четырёхлетнему циклу. Это было сделано для того, чтобы проводить чемпионаты мира по баскетболу и футболу в разные годы.

Участниками турнира стали 24 команды. Чемпионом мира стала сборная США, в финале переигравшая сборную Сербии со счётом 129:92. Как чемпион мира, сборная США автоматически квалифицировалась на Летние Олимпийские игры 2016 в Рио-де-Жанейро.

Выбор места проведения 
10 января 2008 года ФИБА объявила о начале приёма заявок на проведение Чемпионата мира по баскетболу 2014. 30 апреля 2008 года ФИБА представил девять стран, которые выразили намерения на проведение турнира (Испания, Франция, Дания, Россия, Саудовская Аравия, Катар, Италия, Греция, Китай).

Из девяти стран ФИБА выбрал только три. Ими стали Китай, Италия и Испания. 23 мая 2009 года в Чикаго после голосования Центрального совета ФИБА Арвидас Сабонис и Саша Джорджевич заявили, что Испания получила право на проведение Чемпионата мира.

Арены 
Основным местом проведения турнира был Мадрид. Там прошло наибольшее количество матчей и финал первенства. Также матчи принимали Барселона, Бильбао, Севилья, Гранада и Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Квалификация

Участники

Изменения в правилах и формате 
Чемпионат мира по баскетболу 2014 года стал первым турниром, где использовались новая расширенные линия штрафного броска и ограничивающие линии и расширенная трёхочковая линия (6.6 м [21' 8"] от корзины к углам; 6.75 м [22' 1.75"] повсюду).

Финальный раунд прошёл на двух аренах: на «Паласио де Депортес де ла Комунидад де Мадрид» и «Палау Сант Жорди», в отличие от одной арены в 2010. Также, была изменена организация составления пар 1/8 финала в сетке. В 2010 году команда из группы A или B могла встретиться с командой из группы C или D уже в четвертьфинале и не могла встретиться с командами из своей группы до полуфинала. В 2014 году команды из групп A м B оказались в одной половине сетки и проводили свои матчи в Мадриде, в то время как команды из групп C и D оказались в другой половине и проводили свои матчи в Барселоне; команды из групп A и B не могли бы встретиться с командами из групп C или D до финала или матча за 3-е место и могли встретиться с командами из своей группы уже в четвертьфинале.

В 2010 году матчи 1/8 финала были проведены в течение четырёх дней или по два матча в день; в 2014 году в день было сыграно по четыре игры, и 1/8 финала прошла в два дня. В отличие от 2010 года, когда полуфиналы игрались в один день, а матч за 3-е место и финал в другой, в 2014 году полуфиналы были проведены за два дня, затем матч за 3-е место на следующий день и ещё через день финал. Наконец, также был отменён плей-офф за 5-е место.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка прошла 3 февраля 2014 года в 19:00 по Центральноевропейскому времени в Дворце каталонской музыки в Барселоне.

Перед жеребьёвкой было принято несколько решений:
 1-я корзина — команды США (1-е место в рейтинге FIBA) и Испании (2-е) попадут в разные стороны сетки плей-офф, то есть в группы С и А, команды Аргентины (3-е) и Литвы (4-е) — в группы В или D;
 2-я корзина — чтобы сбалансировать географические принципы, команда Финляндии попадёт в группу, где будет команда США или Аргентины;
 6-я корзина — чтобы сбалансировать географические принципы, команда Австралии не может попасть в одну группу с командой Новой Зеландии и должна попасть в группу, в которой уже будут две европейские команды;
 из корзины будет вытащен шар с названием команды, которая попадёт поочерёдно в группы A, B, C и D (кроме корзин 1, 2 и 6), а затем с числом от 1 до 6 (число определяет положение команды на предварительном этапе и последующий порядок игр);
 после жеребьёвки будут определены города, в которых будут играть команды в группах.

Составы

Подготовительные матчи

Чемпионат Южной Америки по баскетболу 2014 

Чемпионат Южной Америки по баскетболу 2014, прошедший на острове Маргарита в Венесуэле, был квалификационным турниром для чемпионата Америки по баскетболу 2015 и Панамериканских игр 2015. Сборная Венесуэлы завоевала титул, обыгав в финале участника чемпионата мира сборную Аргентины (которая играла дублирующим составом); другой участник чемпионата мира, сборная Бразилии (которая также играла дублирующим составом), занял третье место, обыграв сборную Уругвая. Все четыре команды квалифицировались на Чемпионат Америки по баскетболу 2015, тогда как только три лучшие команды попали на Панамериканские игры 2015.

Кубок Азии по баскетболу 2014 

Кубок Азии по баскетболу 2014, прошедший в китайском Ухане, был квалификационным турниром для чемпионата Азии по баскетболу 2015, который также будет принимать Китай. сборная Ирана завоевала титул, победив в финале сборную Китайского Тайбэя, и квалифицировалась напрямую; другой участник чемпионата мира, сборная Филиппин, обыграла сборную Китая в матче за 3-е место.

Центробаскет 2014 

Центробаскет 2014, прошедший в мексиканском Тепике, был квалификационным турниром для чемпионата Америки по баскетболу 2015 и для Панамериканских игр 2015. Первые три места заняли три участника чемпионата мира. Сборная Мексики победила в финале сборную Пуэрто-Рико, тогда как сборная Доминиканской Республики заняла третье место, обыграв сборную Кубы. Все четыре команды попали на Чемпионат Америки по баскетболу 2015, тогда как только три лучшие команды попали на Панамериканские игры 2015.

Кубок Уильяма Джонса 2014 

Кубок Уильяма Джонса 2014 был товарищеским турниром, прошедшим в Новом Тайбэе в Тайване. Единственным участником чемпионата мира, который играл там, была сборная Египта; она заняла третье место. Иран отправил свой дублирующий состав, тогда как Республика Корея отправила сборную Корейской баскетбольной лиги.

Международный баскетбольный турнир в Антибе 2014 

Победителем этого товарищеского турнира, прошедшего во французском Антибе и организованного Французской федерацией баскетбола, стала сборная Австралии. Другими участниками турнира были сборные Филиппин, Франции и Украины.

Групповой этап

Группа A 

Место проведения: Гранада.

Группа B 

Место проведения: Севилья.

Группа C 

Место проведения: Бильбао.

Группа D 

Место проведения: Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Плей-офф

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Награды 

Символическая сборная турнира
  Милош Теодосич
  Кайри Ирвинг
  Николя Батюм
  Кеннет Фарид
  Пау Газоль

Итоговое положение 

Итоговое положение определяется:
 1-4 места
 Результаты финала и матча за 3-е место.
 5-8:
 Разница побед-поражений в предварительном раунде группы
 Место на групповом этапе
 Отношение между набранными и пропущенными очками на групповом этапе
 9-16:
 Разница побед-поражений в предварительном раунде группы
 Место на групповом этапе
 Отношение между набранными и пропущенными очками на групповом этапе
 17-24:
 Пятые места в предварительном раунде группы классифицируются на 17-20, шестые места классифицированы 21-24
 Разница побед-поражений в предварительном раунде группы
 Отношение между набранными и пропущенными очками на групповом этапе

Победитель чемпионата (кубка мира) выиграл право на участие в баскетбольном турнире Олимпиады-2016.

Составы сборных — призёров чемпионата

Статистические лидеры

Игрок за турнир

Игрок за игру

Команда за турнир

Команда за игру

См. также 
 Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Чемпионат мира по баскетболу 2014
Чемпионаты мира по баскетболу
Спорт в Испании в 2014 году
Август 2014 года
Сентябрь 2014 года